Wild Youth – film del 1918 diretto da George Melford
 Wild Youth – gruppo musicale irlandese
 Wild Youth – album di Steve Angello del 2016